Yves Martin peut désigner :
 Yves Martin (1936-1999), poète et écrivain français ;
 Yves Martin (1936-2010), ingénieur général des mines ;
 Yves Martin (1956-2021), musicien, producteur de Sheila ;
 Yves Martin (1948-1980), auteur, compositeur et producteur québécois ;
 Yves Martin (1929-2021), sociologue, professeur et haut fonctionnaire québécois.

Voir aussi 
 Yves Saint-Martin (1941-), ancien jockey français